2 miejscowości w Polsce: 
 Niesułowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Niesułowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz